Південноамериканський кубок 2020 — 19-й розіграш другого за значимістю клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футбола (КОНМЕБОЛ). Титул переможця вперше здобув  Дефенса і Хустісія.

Розклад матчів

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|5/19 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/20 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/21 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/21 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/26 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13/27 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14/28 лютого 2020

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 жовтня/4 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 жовтня/5 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 жовтня/6 листопада 2020

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 листопада/2 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 листопада/3 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 листопада/4 грудня 2020

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|9/16 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|10/17 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|11/18 грудня 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/14 січня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13/17 січня 2021

|}

Фінал

Див. також 
 Кубок Лібертадорес 2020

Посилання 
 Південноамериканський кубок 2020, CONMEBOL.com 
 Південноамериканський кубок на soccerway

2020
2020 у футболі
2021 у футболі
2020 у південноамериканському спорті
2021 у південноамериканському спорті